Sei Nazioni può riferirsi a:

 Sei Nazioni, competizione internazionale annuale di rugby a 15 fondata nel 1883
 Sei Nazioni femminile, competizione internazionale annuale di rugby a 15 femminile fondata nel 1996
 Torneo Sei Nazioni, competizione di hockey su ghiaccio tenutasi tra il 1994 e il 1996 tra squadre di club di sei Paesi
 per metonimia, agli irochesi, nativi americani noti anche come popolo delle Sei Nazioni per via delle sei tribù di cui si compone